Jméno a příjmení Milan Pavlík nosí více různých osobností:

 Milan Pavlík (scenárista) (1923–2012) – český scenárista a autor loutkových her
 Milan Pavlík (architekt) (* 1930) – český architekt